Stablack ist der Name folgender Landschaften bzw. Orte:

 Stablack (Landschaft), historische Landschaft in Ostpreußen, ab 1934 mit Truppenübungsplatz und ab 1939 mit Kriegsgefangenenlager (Stalag I A)
 Stablack („Gartenstadt“), 1937 gegründete Stadt im Landkreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, heute Dolgorukowo (Kaliningrad) im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Stablack, historische Bezeichnung des Ortes Stablacken, Ksp. Puschdorf, 1928 bis 1946 Pregelau im Kreis Insterburg, Ostpreußen, heute Uschakowo (Kaliningrad, Tschernjachowsk) im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Stablack, Dorf im Landkreis Preußisch Eylau, heute Stabławki (Górowo Iławeckie), Gemeinde Górowo Iławeckie im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Stablack, ehemaliges Gutsdorf an der Alle im Landkreis Gerdauen, Ostpreußen, heute Stabławki (Sępopol) im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Stablacken